Spuihaven (Dordrecht)
Spuihaven (Schiedam)